L'uomo senza legge (The Escapist) – film del 2002 diretto da Gillies MacKinnon
 Prison Escape (The Escapist) – film del 2008 diretto da Rupert Wyatt
 The Escapist – vecchio nome del sito web di videogiochi Escapist Magazine